Las siglas AECC pueden referirse a:
 La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
 La Asociación Española de Centros Comerciales, la cual también puede tomar las siglas AEDECC, para diferenciarla de la anterior.
 La Asociación Española de Coleccionistas de Cartuchería.
La Asociación Española de Comunicación Científica.

Referencias